Kleinstadlberg heißen folgende geographische Objekte:

 Kleinstadlberg (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft von Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

 Stodůlecký vrch, Wüstung, heute Moor als Naturdenkmal, bei Pohoří na Šumavě, Gemeinde Pohorská Ves, Český Krumlov, Tschechien (ehemals Klein-Stadlberg)